Alexandre de Dompierre d'Hornoy (1812-1873) : homme politique français;
 Charles de Dompierre d'Hornoy (1816-1901) : officier de marine et homme politique français;
 Charles François de Dompierre d'Hornoy (1776-1845) : homme politique français.